Janko Pacar est un footballeur suisse et croate, né le  à Lucerne. Il mesure .

Janko Pacar évolue depuis 2016 au FC Wohlen en Suisse, où il occupe le poste d'attaquant.

Biographie 
En , Pacar rejoint le club roumain Petrolul Ploieşti, mais son contrat, portant initialement jusqu’en 2017, est rendu caduc par la relégation du club à la fin de la saison 2015-2016.

En , Pacar signe un contrat de trois ans avec le FC Wohlen.

Carrière

Palmarès 
Vierge

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur suisse
Footballeur croate
Sportif lucernois
Joueur du FC Lucerne
Joueur du SC Kriens
Joueur du FC Winterthour
Joueur du FC Chiasso
Joueur du Servette FC
Joueur du Petrolul Ploiești
Joueur du FC Wohlen
Naissance en août 1990
Naissance à Lucerne